Kihlanki is een aanduiding binnen de Zweedse gemeente Pajala en het naburige gebied in Finland:
Kihlanki; dorp in Zweden
Kihlanki; dorp in Finland
Oud Kihlanki, buitenwijk van Finse Kihlanki
Noordelijke Kihlankirivier; rivier die uitmondt ter hoogte het Finse Kihlanki, maar aan de overzijde van de Muonio;
Zuidelijke Kihlankirivier; rivier die uitmondt bij het Zweedse Kihlanki

Naamverwant is:
Kielisenberg; berg bij het Zweedse dorp.